A 117ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional ocorreu em Singapura, entre 2 e 9 de julho de 2005. Essa Sessão foi particularmente importante por duas decisões que seriam tomadas: a eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, vencida por Londres, e a revisão do programa olímpico, que retirou do beisebol e do softbol o estatuto de esporte olímpico. A Sessão aconteceu no Raffles City Convention Centre.

Ligações externas 
 

Sessões do Comitê Olímpico Internacional